Yves Deniaud (1901-1959), comédien français.
 Yves Deniaud (né en 1946), personnalité politique française.